Morgenschweis ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Morgenschweis (1920–1998), deutscher Priester und Autor, Mitglied im Bayerischen Senat 1990 bis 1993
 Karl Morgenschweis (1891–1968), katholischer Geistlicher und langjähriger Anstaltsgeistlicher im Gefängnis Landsberg
 Willi Morgenschweis (* 1936), CSU-Politiker und Mitglied des Bayerischen Landtags von 1986 bis 1990